Кха  — вторая буква кхмерского алфавита, относится к согласным группы «А». Кха является буквой-близнецом второй буквы лаосского алфавита кхокхай.

Подписная «кха» (тьенг кха) —

Омоглифы 
 Коптский хори 
 Гуджаратский такар

Слова 
Доля раздела кха в словаре около 2 %.

Кхмерский алфавит
Пали